Kalokairinos ist der Familienname folgender Personen:

 Lysimachos Kalokairinos (1840–1898), griechischer Politiker
 Minos Kalokairinos (1843–1907), griechischer Archäologe